Гаплогруппа N1a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека. В настоящее время находится на грани исчезновения (её максимальное распространение в отдельных регионах Европы не превышает 0,18 — 0,2 % населения), однако была широко распространена в центральной Европе в эпоху неолита.

Гаплогруппа обнаружена в различных регионах Евразии и Северной Африки. Делится на европейскую, центральноазиатскую и африканско-южноазиатскую ветви по специфическим генетическим маркерам. Точное происхождение и пути миграции до настоящего времени не определены.

Палеогенетика 
Широкую известность в митохондриальная гаплогруппа N1a получила после публикации исследования Вольфганга Хаака, которое обнаружило данную гаплогруппу у 25 % исследованных скелетов неолитических земледельцев из Центральной Европы, принадлежавших к культуре линейно-ленточной керамики (7500 л. н.) — первой местной земледельческой культуре. Исследование образцов мтДНК разных периодов неолита и энеолита Балкан показало, что несмотря на значительное генетическое сходство различных неолитических культур, N1a встречается исключительно в популяциях линейно-ленточной керамики.

Исследование, хотя и пролило свет на палеоантропологию Европы, не дало ответа на вопрос о происхождении неолитических культур в Европе — занесены ли они мигрантами из Анатолии, как полагает большинство современных исследователей, или являются продуктом развития автохтонных мезолитических культур, как считают сторонники теории палеолитической непрерывности.

Хотя Леви-Кофман отмечал, что исследование ДНК палеолитических останков показало «отсутствие генетической непрерывности между современными европейскими и палеолитическими образцами», имеются и противоположные данные — например, Чеддарский человек из Англии с митохондриальной гаплогруппой U5b1.

N1a1a1 обнаружена у двух анатолийских фермеров из местечка Бонджуклу (Boncuklu), живших 8300—7800 лет до нашей эры, и у двух фермеров из Тепеджик-Чифтлик (Tepecik-Çiftlik), живших примерно 6 тыс. лет назад.

N1a1a1 обнаружена у индивида Troc5 (CET 5) стоянки Эльс Трокс (муниципалитет Бисаурри) в испанских Пиренеях, жившего примерно 7310—7206 лет назад (5310—5080 лет до н. э.).

N1a1a1a2 определили у представительницы культуры колоколовидных кубков из Богемии PRU005 (2400 лет до н. э.).

N1a1a2 определена у мумии из Абусира.

N1b1a5 определена у образца из Monte Sirai на Сардинии (конец V века до нашей эры).

N1a1a1 обнаружена у шведского образца VK232 с острова Готланд (900—1050 гг.), N1a1a1a1 обнаружена у шведского образца VK473 с острова Готланд (900—1050 гг.), N1a1a1a2 определена у британского образца VK264 из Дорсета (X—XI века) и у датского образца VK324 из Рибе (IX—XI века).

N1a1a1a1a обнаружена у образца со средневекового памятника IX—XI веков на озере Уелги (Челябинская область).

Субклады 
Приведенное ниже филогенетическое древо основано на публикации Манниса ван Овена и Манфреда Кайзера и последующих исследованиях:
 N
 N1’5
 N1
 N1a’c’d’e’I
 N1a’d’e’I
 N1a’e’I
 N1a
 N1a1
 N1a1a

Примечания

Ссылки 
 Ian Logan’s Mitochondrial DNA Site
 mtDNA tree Build 17 (18 Feb 2016): subtree N1

Литература 
 Haak, Wolfgang, et al. «Ancient DNA from the First European Farmers in 7500-Year-Old Neolithic Sites» Science, vol. 310, pg. 1016 (2005)
 Balter, Michael «Ancient DNA Yields Clues to the Puzzle of European Origins» Science, vol. 310, pg. 964 (2005)

Гаплогруппа N1 (мтДНК)
Неолит Европы